Schleimapfel ist der Trivialname einiger Pflanzenarten, beispielsweise:

 Annona montana
 Annona mucosa 
 Aegle marmelos